Skart může být:

 skart (administrativa) – část spisů vytříděná při skartaci k fyzické likvidaci
 skart (lesnictví) – poslední třída řeziva nazývaná též výmět nebo brak